Galatsi kan syfta på:

Grekland 

 Dimos Galatsi, kommun, Attika, Nomarchía Athínas, 
 Galátsi (kommunhuvudort), Attika, Nomarchía Athínas, 
 Galátsi (ås), Thessalien, Nomós Kardhítsas,